Colimensi – abitanti di Colima (città)
Colimensi – abitanti di Colima